Bédeille puede referirse a: 

 Bédeille, comuna francesa situada en Ariège.
 Bédeille, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.